Transito  – passaggio di un corpo celeste davanti ad un altro, in particolare dei pianeti davanti al Sole
 Transito  – passaggio di un pianeta davanti al suo tema natale